Koninginnebrug (Rotterdam)
 Koninginnebrug (Sneek)